Архиепархия Сан-Франциско () — архиепархия Римско-Католической церкви в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, США. В митрополию Сан-Франциско входят епархии Гонолулу, Лас-Вегаса, Окленда, Рино, Сакраменто, Сан-Хосе, Санта-Розы, Солт-Лейк-Сити, Стоктона. Кафедральным собором архиепархии Сан-Франциско является собор Успения Пресвятой Девы Марии.

История 
29 июля 1853 года Святой Престол учредил архиепархию Сан-Франциско, выделив её из епархии Монтерея.

Архиепархия Сан-Франциско передала часть своей территории следующим католическим церковным структурам:
 27 сентября 1860 года — апостольскому викариату Мэрисвилла (в настоящее время — титулярная епархия Грэсс-Вилла);
 28 мая 1886 года — епархии Сакраменто;
 23 ноября 1886 года — апостольскому викариату Юты и Невады (сегодня — епархия Солт-Лейк-Сити);
 13 мая 1962 года — епархиям Окленда, Санта-Розы и Стоктона;
 27 января 1981 года — Сан-Хосе.

В юрисдикции архиепархии находится русский католический приход Фатимской Божией Матери (Сан-Франциско).

Ординарии архиепархии 
 архиепископ Джозеф Сэдок Алемани-и-Кониль (29.07.1853 — 21.12.1884);
 архиепископ Patrick William Riordan (21.12.1884 — 27.12.1914);
 архиепископ Edward Joseph Hanna (1.06.1915 — 2.03.1935);
 архиепископ John Joseph Mitty (2.03.1935 — 15.10.1961);
 архиепископ Joseph Thomas McGucken (19.02.1962 — 16.02.1977);
 архиепископ John Raphael Quinn (16.02.1977 — 27.12.1995);
 архиепископ Уильям Левада (27.12.1995 — 13.05.2005) — кардинал с 13.05.2005 года, назначен префектом Конгрегации доктрины веры;
 архиепископ George Hugh Niederauer (15.12.2005 — 27.07.2012);
 архиепископ Сальваторе Джозеф Кордилеоне (27.07.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.

Ссылки 
  Официальный сайт епархии  
  Информация  

Католические епархии США
Религия в Сан-Франциско
Религия в Калифорнии